O Roiworld (New Dress Up and Makeover Games Every Day) tem jogos onde se podem vestir as respectivas bonecas, sempre com um tema (glamour,desporto,casual), de grande qualidade.

Existem também jogos de maquilhagem, onde se podem pintar as caras das bonecas que já existiram há muito tempo no jogo de vestir.

Também há o Romi Game em que apenas existe um estilo de boneca com roupas diferentes em cada jogo.

O Roiworld (New Dress Up and Makeover Games Every Day) tem jogos onde se podem vestir e maquiar bonecas. Com roupas e estilos atuais. Tem também seções no site onde pode-se vestir celebridades, como Rihanna, Johnny Depp, Taylor Monsen, podem vestir as bonecas com roupas do reality show Project Runway. Você pode ter um profile com Guestbook e você pode participar de Challenges sendo votadas pelos outros usuarios do site, que podem conversar entre si e adicionar amigos. Você pode escrever seus interesses e suas inspirações, colocar fotos, e o mais legal do site, montar os looks, salvar e se inspirar.

Ligações externas 
 
 

Jogos